De Europese kampioenschappen atletiek is een evenement dat georganiseerd wordt door de European Athletic Association (EAA). Het evenement werd elke vier jaar gehouden, in hetzelfde jaar als de Gemenebestspelen en halverwege de olympische cyclus. Na de Europese kampioenschappen atletiek 2010 in Barcelona wordt het toernooi elke twee jaar georganiseerd in de even jaren. Het toernooi wordt dan ook in Olympische jaren gehouden. In Olympische jaren wordt het dan in juli gehouden in plaats van augustus in verband met de Olympische Zomerspelen die dan meestal in augustus plaatsvinden. Sinds 2018 vormen de kampioenschappen een keer in de vier jaar een onderdeel van de Europese Kampioenschappen. 

In 2020 werden de Europese kampioenschappen atletiek niet gehouden vanwege de coronapandemie die dat jaar uitbrak.

Lijst van Europese kampioenschappen atletiek

Kampioenschapsrecords 
(per 21 augustus 2022)

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel 
Bijgewerkt t/m 2022.

Zie ook 
Lijst van Belgische medaillewinnaars op de Europese kampioenschappen atletiek
Lijst van Nederlandse medaillewinnaars op de Europese kampioenschappen atletiek
Europese kampioenschappen indooratletiek

Externe links 
 Resultaten van de Europese kampioenschappen atletiek
 Statistieken van de Europese kampioenschappen atletiek